Il gruppo della linnaeite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della linnaeite 
 Bornhardtite
 Cadmoindite
 Carrollite
 Cuproiridsite
 Cuprorhodsite
 Daubréelite
 Ferrorhodsite
 Fletcherite
 Florensovite
 Greigite
 Indite
 Kalininite
 Linnaeite
 Malanite
 Polidimite
 Siegenite
 Trüstedtite
 Tyrrellite
 Violarite

Note

Collegamenti esterni 
 

Linnaeite